Bjela kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bjala (ort), Varna, Obsjtina Bjala,

Kroatien 

 Bijela (vattendrag i Kroatien),

Montenegro 

 Bijela (ort), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar